Ко̀смос ( – свят, вселена, мироздание) може да се отнася за:
 Космическо пространство, синоним на Вселена. Дели се на:
 близък космос: Слънчевата система и предимно околоземното и близко пространство. Изследва се с помощта на изкуствени спътници на Земята, орбитални станции и междупланетни сонди;
 далечен космос: другите звезди, черни дупки, галактики и прочее. Изследва се чрез телескопи и детектори на гравитационни вълни.
 Космос, понятие от древногръцката философия, синоним на Вселена.
 „Космос“, серия изкуствени спътници на Земята, извеждани в орбита от СССР от 16 март 1962 г. за изучаване на космическото пространство, за решаването на технически проблеми и за отработка на системите на космическите апарати.
 „Космос“, серия двустепенни ракети-носители за извеждане в орбита на изкуствени спътници на Земята, разработени в СССР.
 Космос, един от международните изкуствени езици.
 Космос, къмпинг близо до село Дуранкулак.
 „Космос“, футболен клуб от Бургас, Айтос и Средец.
 „Космос“, българско научнопопулярно списание от близкото минало.
 „Ню Йорк Космос“, американски футболен клуб
 Космос (род), род растения (Cosmos)